Bay je anglický výraz pro záliv nebo zátoku, který může být též součástí názvu města či sportovního klubu; může se jednat i o příjmení:

příjmení osob
 Michael Bay (* 1965) – americký producent a režisér

jiný význam
 Třída Bay – třída lodí

Externí odkazy